Граф Мо́нте-Кри́сто — название произведений.
 «Граф Монте-Кристо» () — роман Александра Дюма.
 Граф Монте-Кристо (фильм) — список экранизаций романа.
 «Граф Монте-Кристо (мюзикл)» — мюзикл 2009 года по роману.
 Граф Монте-Кристо (аниме)